PL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka in ISO 3166 koda za Poljsko.
 ISO 639-1 za poljščino
 Patriotska liga
 protiletalski (a/e)

Glej tudi 

Kratice